Тилен:

 Тилен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Тилен, Фёдор Густавович (1818—1887) — генерал-лейтенант, Санкт-Михельский и Нюландский губернатор, член Финляндского сената.
 Тилен, Ян Филипп ван (1618—1667) — фламандский художник эпохи барокко.